Spiridonowa ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Sergejewna Spiridonowa (* 1998), russische Turnerin
 Jelena Wilorowna Spiridonowa (* 1960), russische Schauspielerin 
 Jelena Wladimirowna Spiridonowa (* 1978), russische Fernsehmoderatorin
 Kristina Sergejewna Spiridonowa (* 1998), russische Freestyle-Skierin
 Marija Alexandrowna Spiridonowa (1884–1941), russische Sozialrevolutionärin

Siehe auch:
 Spiridonow